

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 11 podstawowych
Smolniki – część miasta Stawiski
 Smolniki – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo
 Smolniki – osada wsi Kujawa w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Osiek
 Smolniki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Smolniki – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Smolniki – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Trzciel
 Smolniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Rutka-Tartak 
 Smolniki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice 
 Smolniki – część wsi Niedamowo w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna 
 Smolniki – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo 
 Smolniki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława 
 Smolniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin 
 Smolniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną 
 Smolniki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Inne 
 Smolniki – nieofic.a część osady Łęsko w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów
 Smolniki – przystanek kolejowy w Smolnikach, w województwie warmińsko-mazurskim
 Smolniki – miasto na Litwie

Zobacz też 
 Smolniki Polskie
 Smolniki Powidzkie
 Smólniki Mostkowskie
 Smólniki Racięckie